

Persone 
Membri della famiglia Marbot (AFI: ), tra cui:
 Adolphe Marbot (1781-1844) – militare francese
 Jean-Antoine Marbot (1754-1800) – militare e politico francese
 Marcellin Marbot (1782-1854) – militare francese

Luoghi 
 Francia
 Avenue des Généraux Marbot – un viale nel comune di Altillac
 Hôtel Marbot – un castello nel comune di Tulle, sede del consiglio dipartimentale di Corrèze
 Place Marbot – una piazza nel comune di Beaulieu-sur-Dordogne
 Canada
 Lac Marbot – un lago nel comune di Baie-James